Sven Meyer (* 15. Juli 1977 in Berlin; † 6. Mai 1999 ebenda) war ein deutscher Eiskunstläufer, der im Einzellauf startete.

Sven Meyer begann im Alter von fünf Jahren mit dem Eiskunstlaufen. Seine Trainerin war Viola Striegler und sein langjähriger Choreograph war der ehemalige Fernsehballetttänzer Andreas Düpetell. Meyer startete für den TSC Berlin und gehörte zur Sport-Fördergruppe der Berliner Polizei.

Sven Meyer wurde 1998 vor dem favorisierten Andrejs Vlascenko überraschend Deutscher Meister im Eiskunstlauf der Herren. Damit qualifizierte er sich für die Europameisterschaft und die Weltmeisterschaft. Dort belegte er den 19. bzw. 23. Platz. Im Training hatte Meyer bereits einen vierfachen Toeloop und einen vierfachen Salchow gestanden.

Am 6. Mai 1999 beging Sven Meyer in seiner Geburtsstadt Berlin im Alter von 21 Jahren Suizid.

Ergebnisse

Einzelnachweise 

Eiskunstläufer (Deutschland)
Deutscher Meister (Eiskunstlauf)
Mitglied einer Sportfördergruppe der deutschen Polizei
Polizist (Berlin)
Deutscher
Geboren 1977
Gestorben 1999
Mann